Движение национального действия (, MAN) — португальская ультраправая группировка скинхедского толка. Действовала в 1985—1995. Придерживалась крайне националистической идеологии с элементами неофашистского «Третьего пути». Совершала нападения на иммигрантов из Африки и левых активистов, считается причастной к нескольким убийствам. Запрещена как экстремистская и расистская.

Маргинальность правого экстремизма 
К середине 1980-х положение в Португалии стабилизировалось после революционных потрясений. Политический процесс вошёл в русло многопартийной демократии. Регулярно происходила смена власти в рамках законных процедур. Борьба велась между правоцентристскими либералами и левоцентристскими социал-демократами. Обозначился и экономический подъём.

Радикальные политические силы, крайне активные десятилетием ранее, либо признали демократические порядки, либо маргинализировались. Компартия интегрировалась в парламентскую систему. Маоистский Народный демократический союз и троцкистская Революционная социалистическая партия, хотя и выдвигали радикальные лозунги, в целом действовали в рамках законности. Крайне правые террористические организации — Армия освобождения Португалии, Демократическое движение за освобождение Португалии, как и движение «Мария да Фонте», давно прекратили свою деятельность. Ультраконсервативное Независимое движение за национальную реконструкцию генерала Каулзы ди Арриаги потерпела поражение на выборах и фактически сошла со сцены.

В то же время политическая традиция Португалии и острые общественные противоречия продолжали генерировать крайне правые тенденции, пусть и в маргинальных социальных секторах. Попытки их структурирования в форме «Националистической акции» предпринимались ещё на рубеже 1970—1980-х. Этому способствовали и внешние факторы: активность неофашистов в Италии, Испании, Франции. Почву для шовинизма и расизма создавала также трудовая миграция из бывших португальских колоний.

Идеология португальского неофашизма 
Движение национального действия (MAN) возникло в 1985 как «культурно-политическое движение народно-революционного национализма». Учредителями выступили Жозе Луиш Паулу Энрикеш, Витор Сантуш, Александр Фрейре. На первый план выдвинулся Луиш Энрикеш — ранее активист христианско-демократической молодёжи, порвавший с центристским движением из-за своих салазаристских взглядов и связей с футбольными «ультрас».

Символика и риторика организации не оставляли сомнений в её неофашистском характере.

Капиталистическое общество, игнорирующее духовную энергию и высшие идеалы, породило другой вид материализма — марксистское общество. Эти противоположные по виду системы основаны на угнетении. Но на горизонте появляется Третий путь — национализм, очищенный от индивидуалистических заблуждений. После либерально-демократической революции 1789, после марксистской революции 1917 настал черёд третьей революции, во имя которой мы действуем… Наше время пришло. Нонконформистская молодёжь сформирует революционную элиту и национальное сознание, основанное на солидарности. Португальцы пробуждаются к национально освободительной борьбе, они верят в нашу революцию.

Манифест Движения национального действия

Движение резко критиковало марксистский тоталитаризм, либеральный капитализм и Ялтинскую систему как «сговор капитализма с коммунизмом». Выдвигался типично фашистский лозунг: Nem Capitalismo! Nem Comunismo! Terceira Via! Por Portugal! — «Ни капитализм, ни коммунизм — Третий путь во имя Португалии!». В этой идеологии ощущалось сильное влияние западноевропейских «новых правых», в частности, французского неофашиста Жан-Жиля Мальяракиса, который одно время состоял в MAN.

Система португальского «Третьего пути» формулировалась идеологом MAN Антониу Жозе ди Бриту как некий синтез раннефашистского романтизма Муссолини, корпоративных структур Салазара, католических традиций и революционного синдикализма.

«Скинхедские» атаки 
К движению примкнули до 5 тысяч человек — немалая для Португалии численность. Участники рекрутировались в основном из рабочей молодёжи и молодых безработных. Наиболее популярно MAN оказалась в промышленных кварталах агломерации Большого Лиссабона. Кроме того, заметной поддержкой движение пользовалось на традиционно правом севере, особенно в Браге и окрестностях.

Деятельность MAN заключалась не столько в идеологических изысканиях и пропагандистских выступлениях, сколько в силовых акциях против политических противников и африканских мигрантов. Наблюдатели с тревогой отмечали явные симпатии к неофашистам в армии и полиции:

Скинхеды делают нашу работу — приканчивают негров, анархистов, коммунистов и гомосексуалистов.

С Движением национального действия связывается серия насильственных преступлений. 28 октября 1989 скинхеды убили троцкистского активиста Революционной социалистической партии Жозе Карвалью. Причиной был конфликт из-за недопуска неофашистов на концерт, организованный троцкистами. В 1991 группа ультраправых боевиков была осуждена за это убийство на различные сроки заключения. Однако непосредственный убийца, 20-летний на тот момент Педру Грилу, сумел бежать из тюрьмы. Через несколько лет он добровольно сдался правоохранительным органам, за что получил снижение срока.

Также в 1989 нападению подверглись английский актёр (до убийства Карвалью), затем — испанские туристы и ангольские мигранты.

Участились столкновения во время футбольных соревнований. Наиболее резонансный инцидент произошёл 3 января 1993, когда во время матча «Белененсиш»-«Бенфика» была поднята нацистская символика.

10 июня 1995 — в национальный праздник День Португалии — скинхеды осуществили крупномасштабную атаку на проживающих в Лиссабоне африканцев. Двенадцать человек оказались в больницах с тяжёлыми травмами, один выходец из Кабо-Верде погиб. Были арестованы и осуждены 15 скинхедов во главе с Мариу Машаду. Конституционный суд принял решение о запрете Движения национального действия как экстремистской и расистской организации.

После отбытия тюремного срока в 4 года и 3 месяца Машаду стал признанным лидером португальских неонацистов). В 2004—2008 он возглавлял скинхедскую группировку Национальный фронт. MAN фактически преобразовалось в движение Hammerskins Portugal.

В 2010 году Машаду снова был осуждён за целый ряд преступлений — грабежи, похищения людей, незаконное хранение оружия — и приговорён к 7 годам лишения свободы. Своё преследования он характеризовал как политические репрессии. Освободился в мае 2017, после чего снова включился в праворадикальную политику. В начале октября Машаду был депортирован из Швеции, куда прибыл для участия к международной конференции европейских ультраправых.

Звено ультраправой цепи 
В настоящее время ультраправая тенденция представлена в Португалии Партией национального обновления (PNR). Созданная при участии активистов MAN, партия занимает крайне националистические позиции, отстаивает традиционные ценности, требует ограничения иммиграции, жёсткой борьбы с коррупцией, выступает против марксистских и либеральных тенденций. В 2013 PNR решительно выступила в защиту памяти каноника Мелу — лидера правых антикоммунистов Португалии середины 1970-х годов. Политический генезис PNR нередко связывается с MAN, председатель партии Жозе Пинту Коэлью обвинялся в связях с ультраправыми — хотя партия действует только в правовом поле и придерживается более умеренных позиций.

В этом контексте «скнихедское» Движение национального действия представляется связующим звеном португальской крайне правой традиции — от салазаризма через ультраправое подполье середины 1970-х к законопослушной, хотя и радикально «неполиткорректной» PNR.

Примечания 

Политика Португалии
Политические организации Португалии
Праворадикальные организации
Неофашизм
Расизм
Националистические организации